Kussow bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Ortsteil Kussow der Gemeinde Glasewitz
 Kussow (Damshagen), Ortsteil der Gemeinde Damshagen
 Gut Kussow (früher Cussow) siehe Płaszewko vor 1937 Deutsch Plassow, ein Dorf im Powiat Słupski der polnischen Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Küssow